Fanny Hill è il titolo originale del romanzo Fanny Hill. Memorie di una donna di piacere di John Cleland, può significare anche:

 Fanny Hill – titolo originale del film La cugina Fanny del 1964 diretto da Russ Meyer.
 Fanny Hill – titolo originale del film Fanny Hill vita intima di una ragazza moderna del 1968 diretto da Mac Ahlberg.
 Fanny Hill – film diretto da Gerry O'Hara nel 1983.
 Fanny Hill – film diretto da Valentine Palmer nel 1995.
 Fanny Hill – film diretto da May Chio Dimao nel 2010.